Sognavo l'Africa (I Dreamed of Africa) – romanzo di Kuki Gallmann del 1991
Sognando l'Africa (I Dreamed of Africa) – film del 2000 diretto da Hugh Hudson